Суперкубок Бельгии по футболу (, ) — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Если команда делает дубль (выигрывает и чемпионат и Кубок), то тогда матч играется с командой, проигравшей в финале кубка. В 1980 и 1982 годах Ватерсхей, выигравший 2 кубка не участвовал в суперкубке, вместо него играли финалисты.

Результаты 

 ° : в 1980 и 1982 Кубок Бельгии выиграла команда Waterschei. Но, так как она обладала любительским статусом, футбольная ассоциация Бельгии не допустила её к участию в Суперкубке. И вместо неё участвовали финалисты кубка: Беверен (1980) и Варегем (1982).
 °° : два матча
 °°° : не сыгран
 °°°° : остановлен после первого тайма (0—0) из-за сильного дождя 22 июля. Переигран 22 декабря.

Количество титулов

См. также 
 Список футбольных клубов Бельгии по числу выигранных титулов

Ссылки 
 Суперкубок на сайте rsssf

 
Бельгия